Женн-сюр-Глез, Женн-сюр-Ґлез () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 105 км на північний схід від Нанта, 28 км на південний схід від Лаваля.

Історія 

1 січня 2019 року Женн-сюр-Глез і Лонгфюї було об'єднано в новий муніципалітет Женн-Лонгфюї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 375 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1026,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Женн-сюр-Глез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Женн-сюр-Глез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Маєнн